En aquest article es descriuen i s'enumeren els diferents i poderosos Bosses (en català: Enemics finals) de la franquícia The Legend of Zelda, als quals el protagonista Link fa front en els diferents jocs de la saga. Tots (o gairebé tots) estan sotmesos a les ordres de l'antagonista principal de la franquícia, el malvat Rei del Mal Ganon, també conegut com a Ganondorf.

Llista d'enemics finals

Agahnim 

Agahnim és un despietat i poderós mag. Quan el Regne d'Hyrule estava sumit en el caos, infestat de malalties i plagues, el mag hi acudí i, miraculosament, amb la seva misteriosa màgia, estabilitza tots els mals del país, curant la gent i destruint el mal del país. Es guanya la simpatia dels súbdits, incloent-hi la del rei, pare de la princesa Zelda. Fou nomenant per aquest com el seu conseller reial en la seva cort. Agahnim aparentment ajudava la gent en les seves desgràcies i misèries. Però tot això no era res més que una tapadora; ja que aquest volia apoderar-se en secret del control del país. Destrona el Rei i controla la voluntat dels soldats mitjançant la seva màgia, aconsegueix obtenir el control del Hyrule Castle. Agahnim envia les Set Doncelles, descendents dels antics Savis Hylian, al Dark World, per trencar el setge de l'antic mal que regnava en aquesta dimensió, l'anomenat Ganon, el Rei del Mal. Enviant-hi les joves i la princesa Zelda al Dark World aconseguiria alliberar Ganon, i així aquest estaria lliure de nou. Fou derrotat en última instància per Link, gràcies al fet que aquest havia recollit les tres Arracades per poder cercar la Master Sword, l'arma capaç de derrotar el mag, i aquest envia Link al Món Fosc. Finalment, després de rescatar les Set Doncelles, Link derrota de nou el mag i el mata. Ganon l'abandonà a la seva sort. Agahnim també reapareix a Link's Awakening.

Barinade 
Barinade, sobreanomenada com la Bio-Electric Anemode (Anemone Bio-Elèctrica) és el tercer Boss del videojoc Ocarina of Time amb correspondència al Dungeon del Inside Lord Jabu Jabu i la principal autora de la maledicció del venerable guardià Zora, Senyor de l'Aigua per obra del despietat Ganondorf, per contradicció del Rei Zora a no entregar-li la Pedra Espiritual: el Safír Zora. Link entra per accident dins del ventre de la balena, per salvar la seva misèria, matant al paràsit Baridane, i rescatant a la Princesa Ruto del ventre de la bèstia, que per accident va acabar dintre d'aquest. Quan el destruí va poder obtenir l'última Pedra Espiritual: Safír Zora de mans de Ruto.

Blizzeta 

Blizzeta, la Twilit Massa Ice (Freezernya en la versió japonesa) és el Boss de Snowpeak Ruins en Twilight Princess. És de fet el yeti Yeta, posseït per un fragment del Mirror of Twilight. Com Blizzeta, apareix com la seva forma de Yeta revestida en un gegant bloc de gel cristal·lí. Després de la batalla, el seu marit Yeto apareix, donant un cop a Link fora del camí, i romànticament abraça a Yeta, humorísticament creant un xàfec de molts Cors de Recuperació petits i un Contenidor de Cor (Heart's Container).

Dark Link 

Dark Link (també anomenat Shadow Link) apareix en la franquicia com el costat fosc d'en Link, protagonista de la sèrie. Originalment, aperegué al videojoc de The Legend of Zelda: The Adventure of Link, creat per un terrible i poderós mag per combatre l'assassí d'en Ganon, personatge original de The Legend of Zelda (1986), encara que aquest ha aparegut en múltiples jocs de la saga com The Legend of Zelda: Four Swords Adventures, com a múltiples enemics creat per Dark Mirror i a The Legend of Zelda: Ocarina of Time com a Mini-Boss. A Twilight Princess aparegué en una escena en què representant tres Twili. Generalment, Dark Link és una versió negra i fosca del protagonista Link, totalment obscur i amb els ulls vermells de color sang. En la versió japonesa se'l coneix amb el nom de Doppelgänger.

Darknut 
Els Darknut (タートナック Taatonakku) són uns poderosos cavallers clàssics de la saga. Típicament són invulnerables als atacs frontals gràcies a la seva gran armadura i el seu protector. Per aquesta raó, Link, el protagonista de la franquícia, ataca als Darknut pel darrere amb la finalitat de destruir les seves pròpies defenses. Són similars a un altre enemic de la franquícia: els Iron Knuckle. És evident que aquests dos enemics siguin relacionats i freqüentment comparats l'un amb l'altre, especialment en els dos primers jocs de la saga, en els quals, compartien un aspecte molt similar, tant en aspecte físic com en tàctica defensiva i ofensiva.

Diababa 
Diababa, anomenat com la Twilit Parasite (Paràsit Crepuscular), és el primer Boss de Twilight Princess amb correspondència al Dungeon Forest Temple (Temple del Bosc). Aquesta planta és un Deku Baba gegantina amb tres caps, dos d'ells similars a dits Deku Babas. La central és Diababa, una planta que guarda en el seu interior un dels fragments de la Fused Shadow, un poderós artefacte màgic. Possiblement fora una planta transformada pel poder obscur de l'artefacte Twili, guardat en el lloc més profund del Temple del Bosc.

Fyrus 

Fyrus, el Twilit Igniter, és el Boss de Goron Mines (Magdoflamoth a la versió japonesa) era originalment Darbus, però es va transformar en el monstre de lava enorme quan estigué en contacte amb un fragment de la Fused Shadow. Segons els Goron Elders, després que Darbus convingués a Fyrus i comencés a fer malbé les mines, empresonaven Fyrus dins de les mines, i decidit lligar-lo amb cadenes. Tres d'ells, llavors, entraven a les mines per vigilar Fyrus, i en espera d'algú que podria resoldre el problema. Després que Link tregui l'Ombra Fosa del cos de Darbus, retorna a normal, sense patir cap record de la seva transformació.

Ganon

Phantom Ganon 
Phantom Ganon, anomenat com el Evil Spirit from Beyond (Esperit Malvat del més Enllà), és el quart Boss amb correspondència a la quarta Masmorra, Forest Temple, i un dels Boss més difícils del videojoc dOcarina of Time. Phantom Ganon, és un monstre malvat creat amb la imatge del Rei del Mal, Ganondorf, per a posar a prova les habilitats de lluita del jove Link, lHeroi del Temps. Va segrestar a la Kokiri Saria, la millor amiga de Link, perquè resultà ser en veritat, la Savina del Bosc. Per dur a terme el rapte, el segrestador l'adorm. Ella es queda adormida durant els set anys en què l'Heroi del Temps va estar atrapat en el Pedestal del Temps. Phantom Ganon també va maleir totes les contrades del Bosc Kokiri. El quart Boss la va convertir pels seus habitants, en un indret perillós i pler d'éssers malvats seguidors de Ganon. Quan Link el destruí completament, trencant la seva maledicció, Saria se l'hi revelà com a Savina del Bosc, i li entregà el Medalló del Bosc.

A The Legend of Zelda: The Wind Waker, Phantom Ganon és un Mini-Boss, amb correspondència a lIlla del Diable i a la Torre de Ganon (Ganon's Tower). El Mini-Boss és similar a Ganondorf dOcarina of Time i a Agahnim de The Legend of Zelda: A Link to the Past. Es tracta d'una versió fantasma de Ganondorf, però molt més poderosa i amb molta més màgia i recursos que el dOcarina of Time. Batallà Link, lHero of the Winds, en dues ocasions en The Wind Waker.

 Puppet Zelda 

Quan Hyrule es desfusionà del Crepuscle, ella varà salvar Midna de les portes de la mort entregant-li la seva essència de la Triforce de la Saviesa. Així la seva ànima es fusionà amb Midna. Després que el malvat Ganondorf posseís el seu cos i es transformés en Puppet Zelda, Midna va purificar-lo perquè l'ànima de Zelda pogués tornar-hi en aquest. Després, ella lluita contra Ganon juntament amb Link amb les Fletxes de Llum. Quan Link acabarà amb el Gerudo, Midna retornar-hi a la normalitat, convertint-se en una xicota molt maca, i Zelda i Link s'acomiadaren d'aquesta en el Circ del Mirall del Patíbul del Desert.

 Gohma 
 Queen Gohma 
A Ocarina of Time es deia Queen Gohma, l'anomenada com Parasitic Armored Arachnid (Paràsit Aràcnid Armada) resulta ser el primer Boss del videojoc The Legend of Zelda: Ocarina of Time, amb correspondència al Dungeon del Inside Deku Tree, la principal autora de la maledicció del venerable Arbre Deku, Senyor del Bosc, i la seva assassina per obra del despietat Ganondorf, per contradicció de l'arbre a no entregar-li la Pedra Espiritual: la Maragda Kokiri. Link fou enviat per l'Arbre Deku, per salvar-lo de la seva misèria, matant al paràsit Gohma.

 Armogohma 
Armogohma (覚醒甲殻眼 シェルドゴーマ Kakusei Koukaku Me Sherudo Gōma) la Twilit Arachnid (Aranya Crepuscular), és el sisè Boss (Enemic final) de Twilight Princess, del sisè Dungeon (Masmorra) del joc Temple of Time (Temple dels Temps). Es tracta d'un aràcnid gegant malvat que, al seu interior, guarda un dels fragments del Mirror of Twilight, un poderós artefacte màgic. En la recerca de l'artefacte, Link s'enfronta amb l'aranya malvada.

 Iron Knuckle 

Els Iron Knuckle (アイアンナック Aiannakku) són uns poderosos i temibles enemics. La seva traducció al català seria Nodals de Ferro. Dits enemics són freqüentment confosos amb els Darknut, ja que són molt similars a dits Iron Knuckle. Encara que varen ser introduïts a la saga armats amb espasa i escut, a The Legend of Zelda: Ocarina of Time portaven unes grans destrals que causaven grans danys al protagonista de la sèrie Link. Porten també una gran armadura que, a causa del seu pes, feren lents els seus moviments i atacs. Quan aquests detecten un intrús al seu territori, es preparen per atacar a l'enemic sense pietat, sense cap mena de contemplació.

 King Bulblin 

King Bulblin (キングブルブリン, Kingu Buruburin) s'introdueix al joc The Legend of Zelda: Twilight Princess com un dels principals antagonistes de l'argument de la història del videojoc. És també el màxim responsable del segrest de Ilia i dels nens al principi de la història del joc. En aquest segrest, Bulblin és líder d'una horda d'orcs que atacà el poble Ordon, a les fronteres d’Hyrule i del Bosc de Farone, i va segrestar els seus nens (no se sap ben bé amb quina finalitat). La pàgina oficial del videojoc The Legend of Zelda: Twilight Princess explica que l'orc és un dels servidors més lleials del Rei del Crepuscle, Zant, que aquest li ordenà atraure lHeroi Escollit per les Deesses per apropar-lo al Twilight Realm tancar-lo al Castell d'Hyrule per sempre. Així es podria creure que Bulblin va segrestar als nens per neutralitzar a Link, lHeroi escollit per les Deesses.

 King Dodongo 
King Dodongo, sobreanomenat com Infernal Dinosaur (Dinosaure Infernal) és el Boss (Enemic Final) de la Caverna Dodongo, la segona Masmorra del joc dOcarina of Time, i autor que impedeix a la raça dels Goron alimentar-se de les roques de l'interior de la caverna, enviat per designis del malvat Ganondorf, ("No puc creure que el Dodongos aparegués de sobte en tan gran nombre! I aquesta gran roca bloquejant la cova ... Tot aquest problema ha d'haver estat causat per aquest lladre Gerudo, Ganondorf! Ell va dir: "Dona'm la Pedra Espiritual. Només llavors obriré la cova per a vostè!") per intimidar-los després de no haver aconseguit la Pedra Espiritual del Foc, el Rubí Goron. Així que enviaren al petit Link a destruir la seva amenaça. Quan Link aconsegueix derrotar a King Dodongo, Darunia, Líder dels Goron, l'hi agraeix. Darunia està agraïda perquè Link li torna la seva font de menjar a la normalitat. Darunia per demostrar el seu agraïment li entrega la Pedra Espiritual del Foc.

 Morpheel Morpheel, sobreanomenat com Twilit Aquatic (Aquàtic Crepuscular), és el tercer Boss de The Legend of Zelda: Twilight Princess, del tercer Dungeon del videojoc, Lakebed Temple. Aquest monstre conté al seu interior un dels fragments de la Fused Shadow, l'artefacte Twili custodiat pel Light Spirits. Morpheel és una serp aquàtica creada per la influència maligna de l'artefacte Twili. Possiblement en el seu dia fou una criatura aquàtica transformada en un monstre malvat per la Fused Shadow, custodiada al Santuari.

 Onox Onox (ゴルゴン, Gorgon en la versió japonesa), és el principal antagonista de The Legend of Zelda: Oracle of Seasons, així com de la sèrie Oracle, de la franquícia The Legend of Zelda, de la companyia Nintendo. Al videojoc és anomenat freqüentment com el General of Darkness (en català, General de les Tenebres)  títol militar que tindria per demostrar que ell és un dels generals de l'exèrcit de Ganon, el malvat antagonista principal de la sèrie. És un dels principals autors de les desgràcies succeïdes al videojoc i en la resurrecció del malvat Ganon, el despietat King of Evil.

 Shadow Beast 
Els Shadow Beast són uns enemics exclusius en el videojoc de The Legend of Zelda: Twilight Princess. Amb anterioritat aquestes criatures eren Twili, una raça pacífica, corromputs i transformats en malvades criatures pel poder fosc que Ganondorf donà a Zant. Convertits en despietades criatures endimoniades, es varen convertir en els soldats d'elit de l'exèrcit de Zant per envair Hyrule, i arrabassar l'essència als Light Spirits per fusionar el món lluminós amb el Twilight Realm. Aquestes criatures causaren veritables estralls en tota la trama de la història, encara que aquestes foren tràgicament mortes per Link.

 Shadow Bloat 
 El Shadow Bloat apareix el videojoc de Twilight Princess. És el Mini-Boss final del Lake Hylia sota la llum del Twilight Realm. Representa la mare de tots els Shadow Insects, creats possiblement per la màgia del malvat Zant. Els Shadow Beast volen derrotar els Light Spirits. El Shadow Bloat és un insecte d'una mida colossal. És molt més gegantí que els seus fills (i aquests per si sols són enormes per tractar-se d'uns insectes). També es tracta de l'últim obstacle per destruir l'últim domini que el Twilight Realm ha expandit sobre Hyrule, així com derrotant-lo el protagonista Link aconsegueix l'última gota de llum del Spirit Lanayru. Perquè Link llop pugui destruir-lo ha d'esquivar els seus atacs elèctrics, enganxar-se al cos de l'insecte i mossegar-lo. Així contínuament fins que aquest quedi estès sobre l'aigua, per atacar-lo amb el camp obscur de Midna fins a destruir-lo.

 Shadow Kargaroc 
 Els Shadow Kargaroc són enemics exclusius del videojoc Twilight Princess. Són uns ocells negres gegantins sense cap. D'aquests ocells n'hi destaca un: el Lake Hylia que és molt més gran que els seus germans. És muntat per un Shadow Bublin, i junts es converteixen en un Mini-Boss dur de vèncer. Per derrotar-lo, Link ha d'esquivar les fletxes del Bulblin, després esquivar els atacs del Kargaroc, i finalment atacar a l'ocell a mossegades llençant-se contra aquest. El Shadow Bulblin caurà, moment que Link aprofitarà per aniquilar-lo. Després Midna prendrà el control de l'ocell gegantí perquè aquest els porti a la Regió dels Zora.

 Stalfos 

Els Stalfos són uns enemics ficticis clàssics de la saga de videojocs The Legend of Zelda. Han aparegut a cada Zelda dins la data i sempre han pres la forma d'esquelets immortals. Depenent del joc, eren a vegades nomenats com "Stalfos Knights".

Els Stalfos són guerrers morts que encara tenen intenció de lluitar i servirà poders de soldats per a Ganon o Vaati.

 Stallord Stallord, rebatejat com a Twilit Fossil (el Fòsil Crepuscular en català) és el quart Boss del videojoc The Legend of Zelda: Twilight Princess al quart Dungeon del joc, Arbiter's Ground. Era, originalment, un esquelet gegantí d'un monstre ressuscitat per l'espasa màgica que Zant creà a partir del crani del Boss. Encara que la criatura estigués morta i fos només ossos, els seus poders no desmilloraren per a res, i al contrari millorà per la malvada màgia del malvat Zant. El malvat va crear aquesta bèstia a finalitat de matar Link.

 Twinrova Twinrova (双生魔術師ツインロ Tsuinrōba) són les despietades bruixes guardianes del santuari sagrat Gerudo, el Temple de l'Esperit situat al Colós del Desert, al Desert Encantat. Varen ser elles qui van criar el malvat Ganondorf, el futur Rei del Mal, a qui van portar pels camins de la màgia negra i el van encaminar en la maldat i la foscor; el van traumatitzar en les seves futures ànsies de conquerir un món pròsper, en què ell pogués governar-hi com el seu legítim i únic Rei. (Es podria afirmar que a causa d'aquestes bruixes en Ganon és malvat).

 Vaati Vaati (グフー Gufū) el Wind Mage (en català: Mag dels Vents) és un malvat i poderós fetiller. El primer aspecte de Vaati, en la cronologia de The Legend of Zelda: The Minish Cap, és el de jove fetiller de gran poder màgic obscur, que un bon dia introdueix innombrables monstres en el Regne d'Hyrule, i converteix la Princesa Zelda en pedra. Era un Minish. Un cop convertit Vaati en un poderós mag, perseguiria el seu anhel principal: apoderar-se de la Light Force (Força Lleugera, o Força de la Llum en català) que li atorgaria un poder diví il·limitat. Quan Vaati sabé on era la Força (a l'interior de la Princesa Zelda), s'apoderà del Castell d'Hyrule i el transformà en el seu cau, amb la intenció de robar la Light Force de la princesa. S'apoderà de la seva Light Force. Link vencé la seva màgia i forçà Vaati a convertir-se en un monstre per poder sobreviure a la batalla. Encara que la màgia del fetiller Vaati fos il·limitada, Link el vencé en última instància, i l'empresonà en la làmina de Picori, que més tard seria coneguda com lEspasa Quàdruple (Four Sword), a causa de la seva capacitat de desdoblar el seu portador en tres entitats separades. Vaati reapareix en Four Swords i Four Swords Aventures.

Volvagia 
Volvagia és el cinquè boss del joc The Legend of Zelda: Ocarina of Time, situat al Temple del foc, a la Death Mountain. És un despietat drac que, segons el que es diu, va ser derrotat fa anys per un heroi Goron, encara que va ser ressuscitat per Ganondorf.

Wizzrobe 

Els Wizzrobe són uns poderosos fetillers en The Legend of Zelda. Són uns malvats usuaris de la màgia negra que ataquen al protagonista Link amb diferents i múltiples atacs màgics. Posseeix l'habilitat d'aparèixer i desaparèixer a voluntat i de teleportar-se. El nom de Wizzrobe és una fusió de dues paraules angleses: Wizz (bruixot), i robe (roba).

Zant

Phantom Zant 
 Phantom Zant és una versió verda fantasmal (o simplement un holograma) creada pel mateix Zant, a la seva imatge i semblança, per combatre el protagonista Link a distància, per alhora evitar que aquest s'apoderés de l'esfera Solenoide (Taiyo), i possiblement, per mantenir-lo a ratlla i evitar d'enfrontar-s'hi directament al seu palau. Phantom Zant ha sigut creat a partir dels Cristalls d'Ombra (Shadow Crystalls) del Dungeon del Palace of Twilight (Palau del Crepuscle). Aquest batallà Link, però no va aconseguir guanyar-lo. Existeixen dues versions diferents de Phantom Zant, una presumiblement més poderosa i ràpida que l'altra.

El fantasma posseeix l'habilitat d'invocar diferents tipus d'enemics per atacar en Link, i teleportar-se a voluntat, com el seu creador. El segon, que més poderós, també pot crear una esfera enorme, que més tard es dividirà en tres de més petites. El fantasma fou derrotat gràcies a la rapidesa d'en Link. El fantasma és també el Sub-Boss del Palace of Twilight (Palau del Crepuscle), del Twilight Realm. Quan Link destrueix el fantasma, Phantom Zant explota, i de la seva explosió en surten Shadow Crystalls que s'expandeixen per la sala on el malvat esperit combatí Link.

Vegeu també 
 The Legend of Zelda
 Llista de personatges de The Legend of Zelda

Referències

Bibliografia

Referències 

Personatges de The Legend of Zelda
Llistes de personatges de ficció